Le terme « paro » peut faire référence à :

Patronyme 

  (né en 1975), cavalier brésilien ;
  (né en 1979), cavalier brésilien ;
  (1934-2018), directeur de théâtre croate ;
  (1910-1988), ecclésiastique et diplomate italien ;
  (1924-2008), partisan et révolutionnaire italien ;
  (né en 1938), animateur nippo-américain ;
 Issouf Paro (né en 1994), footballeur international burkinabé ;
  (né en 1996), boxeur australien ;
 Matteo Paro (né en 1983), footballeur italien ;
  (1937-2003), journaliste finlandais.

Prénom 

Paro est un prénom notamment porté par :
 , roi indigène costaricien ;
 , auteur indienne ;
  (1875-1914), combattant et propagandiste albanais ;
  (1854-?), espérantiste irlandais.

Toponyme

Hydronyme 

 la Paro Chhu, rivière bhoutanaise ;
 le , source afghane ;
 le , rivière russe ;
 le , lac afghan ;
 le , rivière indonésienne ;
 le , rivière camerounaise ;
 l', lac indonésien.

Oronyme 

 le , montagne afghane ;
 le , montagne afghane ;
 le , montagne indonésienne ;
 le , colline indonésienne ;
 le , montagne indonésienne.

Autres 

 Paro, district bhoutanais ;
 , district indonésien ;
 , province bhoutanaise ;
 Paro, village camerounais ;
 , village indonésien ;
 Paro, ville bhoutanaise ;
 le , université bhoutanaise ;
 l'aéroport international de Paro, aéroport bhoutanais ;
 Paro Djaouro Ndjinda, village camerounais ;
 Paro Lawel, village camerounais ;
 , colonie pakistanaise ;
 , unité administrative pakistanaise.

Autres 

 Paro, robot social ;
 le , unité de masse italien ;
 le , club bhoutanais de football ;
 , film indien de 2021 ;
 , espèce d'arachnides ;
 le , club bhoutanais de football ;
 Paro Wars, jeu vidéo japonais de 1997 ;
 le , statue chilienne ;
 , espèce d'entognathes ;
 , film américain de 1915 ;
 , film d'animation polonais de 1974.

Voir aussi